Тревор Черри (; ) — английский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Хаддерсфилд Таун». Профессиональную футбольную карьеру начал в 1965 году в основной команде того же клуба, в которой провёл семь сезонов, приняв участие в 188 матчах чемпионата. В сезоне 1969/70 помог команде занять первое место во втором дивизионе и выйти в «элиту», где и дебютировал в следующем сезоне. В сезоне 1971/72 клуб занял последнее место в Первом дивизионе и вынужден был снизиться в классе, а Черри покинул клуб.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба «Лидс Юнайтед», к составу которого присоединился летом 1972 года. Сыграл за команду из Лидса десять с половиной сезонов. Большую часть времени, проведённого в составе «Лидс Юнайтед», был основным игроком защиты команды, помог в сезоне 1973/74 клубу стать чемпионом Англии, а также дважды дойти до финалов еврокубков: в 1973 года — Кубка обладателей Кубков, а в 1975 — Кубка европейских чемпионов.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Брэдфорд Сити», выступавшем в третьем дивизионе, в котором с 1982 по 1985 года был играющим тренером.

Карьера за сборную 
В 1977 году привлекался в состав молодёжной сборной Англии, за которую провёл 1 официальный матч.

24 марта 1976 года дебютировал за национальную сборную Англии в матче в честь столетия Футбольной ассоциации Уэльса против сборной Уэльса.

В составе сборной был участником чемпионата Европы 1980 года в Италии, на котором сыграл лишь в одном матче — против Испании, который англичане выиграли, но не смогли выйти из группы. После этого матча в состав сборной больше не вызывался.

В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 5 лет, провёл в форме главной команды страны 27 матчей.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру в 1982 году, став играющим тренером «Брэдфорд Сити», с которым в сезоне 1984/85 выиграл Третий дивизион и повысился в классе. Со следующего сезона перестал выходить на поле, став полноценным менеджером команды. 5 января 1987, после ничьи 0:0 с «Бирмингем Сити», клуб опустился в зону вылета, и в конце того месяца Черри был освобожден от должности. После этого Тревор отказался от дальнейшей работы менеджера.

Достижения

Как игрок 
Хаддерсфилд Таун

 Победитель Второго дивизиона: 1969/70

Лидс Юнайтед

 Победитель Первого дивизиона: 1973/74
 Финалист Кубка Англии: 1973
 Финалист Суперкубка Англии: 1974
 Финалист Кубка обладателей кубков: 1973
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1975

Как тренер 
Брэдфорд Сити

 Чемпион Третьего дивизиона: 1984/85

Примечания

Ссылки 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Брэдфорд Сити»